

Patronyme 

 Manfred Eicher (1943), contrebassiste et producteur allemand ;
 Emile Eicher (1955), homme politique luxembourgeois ;
 Stephan Eicher (1960), artiste suisse ;
 Marcia Eicher (1970), coureuse cycliste suisse.

Entreprises 

 Eicher (1934-1982), constructeur de tracteurs allemand ;

 Eicher Motors (1948-), constructeur de poids lourds et tracteurs indien.

Toponyme 

 L'Eicher See, lac artificiel allemand situé en Hesse rhénane.

Patronyme germanique